Froneck ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Froneck-Kramer (* 1961), deutsche Grafikdesignerin